Мамыково — название населённых пунктов:

Россия 
 Мамыково — село в Кошкинском районе Самарской области.
 Мамыково — село в Сергиевском районе Самарской области.
 Мамыково — село в Нурлатском районе Татарстана.